Jackson Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
Jackson Creek (Kalifornien), Nebenfluss des Dry Creek
Jackson Creek (New York), Nebenfluss des Sprout Creek

in Australien:
Jackson Creek (Maribyrnong River), Nebenfluss des Maribyrnong River in Victoria

in Guyana:
Jackson Creek (Corantijn), Nebenfluss des Corantijn

in Kanada:
Jackson Creek (Ontario), Fluss in Ontario